Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sam Warburg che ha battuto in finale Bruno Echagaray 6-3, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

 Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
 Robin Haase (primo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Assente

 Raemon Sluiter (primo turno)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Jan Hernych (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2007